Синдаловский — фамилия.

 Синдаловский, Григорий Хаимович (1928—2020) — советский и российский математик.
 Синдаловский, Наум Александрович (1935—2021) — писатель-историк, краевед.

Примечания